Het WTA-tennistoernooi van Shenzhen (officieel Shenzhen Open) van 2014 vond plaats van 29 december 2013 tot en met 4 januari 2014 in de Chinese plaats Shenzhen. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Samenvatting 
Enkelspel
Titelverdedigster Li Na uit China was als eerste geplaatst. Op weg naar de finale had ze alleen in de kwartfinale tegen de Roemeense Monica Niculescu een zwak moment gehad, waardoor ze een set had moeten afstaan.

De finale werd een geheel Chinese aangelegenheid, nadat Peng Shuai zich aandiende als tweede finaliste. Peng bereikte de finale zelfs zonder ook maar één set te hoeven inleveren, fris als een hoentje doordat haar beoogde opponent in de halve finale, de Amerikaanse Vania King wegens een dijbeenblessure verstek had moeten laten gaan.

Het mocht Peng niet baten: Li Na versloeg in de finale haar als vijfde geplaatste landgenote Peng Shuai in twee sets, en prolongeerde daarmee haar titel. Li wist voor de tweede keer in haar carrière het toernooi van Shenzhen op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel, de eerste sinds ze een jaar geleden de eerste editie van dit toernooi won.

Dubbelspel
Van de Taiwanese titelhoudsters Chan Yung-jan en Chan Hao-ching had de jongere zus zich niet voor het toernooi ingeschreven. De vier jaar oudere Chan Yung-jan speelde samen met de Slowaakse Janette Husárová. Dit team was als vierde geplaatst en bereikte de tweede ronde.

Ook het eerste reekshoofd, het Chinese koppel Zhang Shuai en Zheng Saisai, had de tweede ronde als eindstation. In feite wist geen van de geplaatste teams de halve finale te bereiken.

Het ongeplaatste duo Monica Niculescu en Klára Zakopalová won het toernooi. Zij versloegen in de finale de eveneens ongeplaatste Oekraïense tweeling Ljoedmyla en Nadija Kitsjenok in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Roemeense Niculescu had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Zakopalová ook twee.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Shenzhen 2014
Shenzhen